Коронадо () — населённый пункт на севере Уругвая, на территории департамента Артигас.

География 
Расположен в северо-западной части департамента, к востоку от реки Уругвай, вблизи места впадения в неё ручья Санта-Роса, на расстоянии приблизительно 117 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от города Артигаса, административного центра департамента. Абсолютная высота — 50 метров над уровнем моря. К востоку от Коронадо проходит национальная автомагистраль № 3.

История 
Поселение было основано в 1885 году. Название восходит к фамилии полковника Иполито Коронадо (1840—1876).

Население 
По данным переписи 2011 года, численность населения составляла 438 человек (230 мужчин и 208 женщин). Имелось 173 дома. Динамика численности населения Коронадо по годам:

Примечания 

Населённые пункты Уругвая